Yorketown ist der Name folgender Städte:

 Yorketown (New Jersey)
 Yorketown (South Australia)

Siehe auch:

 Yorktown